spinowa liczba kwantowa
 magnetyczna spinowa liczba kwantowa